Посвентне () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Белостокский повят Подляского воеводства. Население — 3693 человек (на 2011 год). Административный центр гмины — деревня Посвентне.

Демография 
Данные по переписи 2011 года:

Поселения 

 Бжозово-Старе
 Бжозово-Антоне
 Бжозово-Хабды
 Бжозово-Хшчонки
 Бжозово-Хшчоны
 Бжозово-Корабе
 Бжозово-Музылы
 Бжозово-Панки
 Бжозово-Сольники
 Хомизна
 Дзержки
 Дзержки-Зомбки
 Габрысин
 Голембе
 Грохы
 Юзефин
 Каминьске-Яски
 Каминьске-Очоски
 Каминьске-Плишки
 Каминьске-Викторы
 Куран
 Лиза-Нова
 Лиза-Стара
 Лукавица
 Марынки
 Острув
 Петково
 Поросль-Глухы
 Поросль-Войславы
 Посвентне
 Сточек
 Турек
 Вильково-Нове
 Вильково-Старе
 Волкуны
 Здроды-Нове
 Здроды-Старе

Соседние гмины 
 Гмина Браньск
 Гмина Лапы
 Гмина Нове-Пекуты
 Гмина Соколы
 Гмина Сураж
 Гмина Вышки

Примечания

Ссылки 
 host.pl Официальная страница

гмины Подляского воеводства
Белостокский повет